Le Championnat du monde de Supersport 2007 est la  du Championnat du monde de Supersport.
La saison a débuté le 24 février et s'est terminée le 7 octobre après 13 manches.

Kenan Sofuoğlu a remporté le titre pilote avec un total de huit courses gagnées (nouveau record sur une saison) et Honda le titre constructeur.

Système de points

Calendrier

Classements

Pilotes

Constructeurs

Participants 

2007
Sport motocycliste en 2007
Supersport